Le qualificazioni del singolare  del Gerry Weber Open 2008 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Gerry Weber Open  2008 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Kristian Pless (secondo turno)
 Jan Hernych (Qualificato)
 Jérémy Chardy (secondo turno)
 Björn Phau (Qualificato)

 Mikhail Ledovskikh (secondo turno)
 Younes El Aynaoui (ultimo turno)
 Lukáš Dlouhý (primo turno)
 Matthias Bachinger (secondo turno)

Qualificati 

 Jan Vacek
 Jan Hernych

 Scott Lipsky
 Björn Phau

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Gerry Weber Open 2008
ATP Tour 2008